А́ура челове́ка ( «веяние») в ряде различных эзотерических верований и восточных религий — проявление души и духа человека. Аура не является реально существующим объектом, и соответственно является объектом изучения религиоведения, литературоведения и культурологии, но не является объектом изучения физики, биологии, химии, медицины и других естественнонаучных дисциплин.

Нередки случаи использования этого понятия в рамках разных псевдонаучных направлений, например в концепциях биополей, лозоходстве, или нетрадиционной медицине.

В религиозных и эзотерических преданиях и легендах аура — это сияние вокруг головы и всего тела человека. Может рассматриваться как признак особой, мистической силы.

В мистической литературе описывается как видимый лишь при сверхчувственном восприятии сияющий овальный облик, окружающий всё тело человека, в изобразительном искусстве — нимб, ореол.

В эзотерике, парапсихологии и нью-эйдж — область, которая окружает тело человека, как ореол, и состоит из нескольких взаимосвязанных слоёв, обычно представляемых в разном цвете.

В некоторых случаях феномены восприятия, вызванные патологиями, сопровождающимися синестетическими состояниями субъектов интерпретируются ими как «видение ауры человека»).

В произведениях западного (католического) и восточного (православного) христианского искусства нимб не имеет отношения к ауре: на Западе нимб символизирует даваемую святому свыше награду за праведность; на Востоке нимб — круг сияния, знак просветления лика святого. Существует представление православного христианства, согласно которому нимб на иконах является изображением Фаворского света, исходящего от святого.

Структура ауры человека в восточных философиях 

Наиболее детально строение ауры представлено в восточных философиях индуизма. В разных школах отмечают от пяти до семи «оболочек» или «тел». Наиболее часто выделяют следующие: эфирное (астральное), эмоциональное (мир эмоций), ментальное (мир мыслей), каузальное (причинное, или кармическое), буддхическое (душа) и атмическое (высшее, или истинное «Я») тела. По мнению религиозных восточных философий, нарушения целостности или формы «оболочек» приводит к возникновению болезней, а методами их устранения являются дыхательные упражнения, медитация и другие методы йоги.

Современные исследования 
Современное развитие парапсихологии, альтернативной, или энергетической медицины приводит к разработке псевдонаучных моделей функционирования систем человека и якобы экспериментальному установлению функциональных связей между т. н. слоями ауры, чакрами и работой отдельных органов эндокринной системы или общим состоянием пациента.

Делаются попытки построить технические средства для обнаружения и регистрации ауры на основе эффекта Кирлиан, воздействия на психику с помощью генераторов электромагнитного излучения. Сегодня в России и за рубежом сконструирован ряд компьютерных диагностических комплексов, якобы основанных на фото и видео съёмке ауры человека. Подобные попытки характеризуются как псевдонаучные.

Критика 
О научных доказательствах существования аур нет информации. Есть много источников, где представлены цветные фотографии с разноцветными ореолами вокруг людей. Однако отличить профессиональный монтаж от сделанной в реальности фотографии невозможно. (См. также Эффект Барнума)

Примечания

Литература 
 
 
 Бреннан Б. Энн, «Руки света» М.:ООО «Издательство АСТ» 2000. ISBN 5-17-003833-X
 Alfred, Jay, «Our Invisible Bodies: Scientific Evidence for Subtle Bodies», Trafford Publishing, 2006, ISBN 1-4120-6326-4.
 Baltz, Jennifer and Carl Edwin Lindgren, Eds. (1997). Aura awareness: What your aura says about you. Nevada City, CA: Blue Dolphin Publishing. (ISBN 0-9652490-5-0)
 Brennan, Barbara Ann, Hands of Light : A Guide to Healing Through the Human Energy Field, Bantam, 1988, ISBN 0-553-34539-7.
 Brennan, Barbara Ann, Light Emerging : The Journey of Personal Healing, Bantam, 1993, ISBN 0-553-35456-6.
 Cayce, Edgar, Auras, ARE Press, 2002, ISBN 0-87604-012-1.
 Kilner, Walter J., The Human Aura, Citadel Press, 1965, ISBN 0-8065-0545-1.
 Carl Edwin Lindgren, Ed. (1999). Capturing your aura: Integrationg science, technology, and science. Nevada City, CA: Blue Dolphin Publishing. (ISBN 0-9652490-6-9).
 Carl Edwin Lindgren (1995). A review of Aura imaging photography by Johannes Fisslinger. Journal of Religion and Psychical Research, Volume 18, Number 1:49-50.
 Moss, Thelma, The Body Electric: A Personal Journey into the Mysteries of Parapsychological Research, Bioenergy, and Kirlian Photography, Los Angeles, J.P. Tarcher, 1979, ISBN 0-87477-109-9.

См. также 
 Лешья (аура в учении джайнов)
 Эффект Кирлиана | Аурическая синестезия
 Биополе | Тонкие тела | Эгрегор
 Чакра | Кундалини

Ссылки 
 Аура / Энциклопедия «Религия»
  / «Современная энциклопедия»
 Аура / «Энциклопедия эзотеризма»
 Словарь скептика

Нью-эйдж
Парапсихология
Эзотерическая анатомия человека